Ciąża bliźniacza
 Bliźniacy (film) – amerykańska komedia z 1988 w reżyserii Ivana Reitmana